O Condado de Bardaskan () é um condado da província de Razavi Coração, no Irã. Sua capital é a cidade de Bardaskan.

Bardaskan